Pietro Dolfin (storico) – storico italiano
 Pietro Dolfin (umanista) – abate e umanista italiano